Dit artikel beschrijft de prestaties van de Belgische voetbalclub Sporting Charleroi in het seizoen 2001–2002.

Gebeurtenissen

Transfers
Aanvoerder en clubicoon Dante Brogno zette een punt achter zijn spelerscarrière en werd de assistent van trainer Enzo Scifo. De club nam in de zomer van 2001 van verschillende spelers afscheid. Zo mochten Roberto Bisconti en Dimitri De Condé, die onder Scifo op een zijspoor waren beland, andere oorden opzoeken. Ook de doelmannen Olivier Renard en Jean-François Lecomte verlieten Charleroi. In ruil trokken de Zebra's meer dan tien nieuwe spelers aan. De ervaren Belgen Tony Herreman en Daniel Camus kwamen over van respectievelijk Germinal Beerschot en KV Mechelen. Bij zijn ex-club RSC Anderlecht pikte Scifo jeugdtalent Daniel Calvo weg.

In de winter versterkte Charleroi zich met de Joegoslavische spits Darko Pivaljević en het Luikse jeugdtalent Alexandre Di Gregorio. De Franse middenvelder Christian Negouai verliet de club en ging in The Championship aan de slag bij Manchester City.

Competitie
Charleroi begon met een scoreloos gelijkspel tegen Standard Luik aan de competitie. In de vier daaropvolgende wedstrijden wonnen de Zebra's drie keer, waardoor ze naar de zesde plaats in het klassement stegen. Nadien kreeg Charleroi het steeds moeilijker. Door nederlagen tegen onder meer RSC Anderlecht (2–1), KRC Genk (0–3), Sporting Lokeren (1–0) en Club Brugge (0–4) werd de kloof met de top van het klassement steeds groter. Op 28 november 2001 verloor Charleroi ook met zware cijfers van Lommel SK (5–1). Twee weken later kwam AA Gent winnen op Mambourg na onder meer twee goals van gewezen Charleroi-speler Alexandros Kaklamanos (0–3). De Zebra's sloten de heenronde af op de tiende plaats.

Na de winterstop veranderde de sportieve situatie van Charleroi amper. De Zebra's begonnen aan de terugronde met een zware nederlaag tegen Standard (6–0), een duel waarin zowel Sergio Rojas als Ištvan Dudaš uitgesloten werd. Op de 25e speeldag haalde het elftal van Scifo zelf zwaar uit tegen Antwerp FC. Het won op eigen veld met 5–0 na goals van Eduardo, Rojas, Grégory Dufer, Daniel Camus en Sébastien Rassart.

In de laatste vijf wedstrijden van de competitie verloren de Zebra's vier keer. Door de slechte eindspurt sloot Charleroi het seizoen af op de twaalfde plaats.

Beker van België
In de Beker van België werd Charleroi in de eerste ronde uitgeschakeld door Lierse SK (2–0).

Spelerskern

  = aanvoerder

Technische staf

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Chaudfontaine / Sunland
Sportmerk: Umbro

Transfers

Zomer

Winter

Eerste klasse

Klassement

Externe links
 Officiële website

Sporting Charleroi naar seizoen
Belgische voetbalclub 2001/02